Gandalf Airlines — итальянская авиакомпания. Базировалась в аэропорту Орио-аль-Серио в Бергамо, в 50 километрах от Милана. В 2004 году была куплена Alitalia.

Авиакомпания названа именем Гэндальфа, персонажа романа Властелин Колец, так как генеральный директор авиакомпании был фанатом Толкина.

История 
Gandalf Airlines была основана в 1999 году в Парме четырьмя предпринимателями.

Ожидалось, что авиакомпания будет обслуживать клиентов, готовых заплатить дополнительную плату, чтобы получить отличный сервис.

Авиакомпания занималась как внутренними перевозками, так и международными, например в Германию, Испанию, Францию, а её акции торговались на фондовой бирже.

Но 28 февраля 2004 года авиакомпания была признана банкротом. Gandalf Airlines прекратила свою деятельность, а её активы перешли к авиакомпании Alitalia Express.

В 2011 году директоров авиакомпании обвинили в подделке финансовой отчётности и мошенническом банкротстве, и в 2012 году они получили 2 года условно, но затем в 2016 году были оправданы.

Флот 
Флот авиакомпании состоял из самолётов Fairchild Dornier 328JET.

Примечания 

Упразднённые авиакомпании Италии